Gamáliel: ószövetségi alak, Manasszé törzsének vezetője
Gamáliel: több zsidó pátriárka neve az 1–5. században, közülük ismertebb:
I. Gamáliel (1. sz.) zsidó jogtudós, Pál apostol mestere